Die bet-at-home Open German Tennis Championships 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Juli 2011 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Atlanta die Atlanta Tennis Championships gespielt. Diese zählten jedoch im Gegensatz zu den bet-at-home Open German Tennis Championships, welche zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten, nur zur Kategorie ATP World Tour 250.

Titelverteidiger im Einzel war Andrei Golubew, doch er schied bereits in der ersten Runde aus. Im diesjährigen Finale besiegte Gilles Simon den Spanier Nicolás Almagro und gewann damit seinen zweiten Saison- und neunten Karrieretitel. Im Doppel traten Marc López und David Marrero zur Titelverteidigung an, sie scheiterten jedoch ebenfalls in Runde eins. In diesem Jahr unterlagen František Čermák und Filip Polášek im Finale dem Duo Oliver Marach/Alexander Peya. Der Sieg in Hamburg war der erste gemeinsame Titel der beiden; für Marach war es der zweite Saison- und zehnte Karrieretitel, Peya siegte zum ersten Mal bei einem ATP-Turnier.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 48 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.000.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.150.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 17. Juli 2011 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 63 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 56 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Hamburg